Elstermühle steht für folgende an der Elster gelegenen Mühlenbauwerke 
Elstermühle Arnsnesta 
Elstermühle Gorsdorf 
Elstermühle Grochwitz 
Elstermühle Jessen 
Elstermühle Löben 
Elstermühle Plessa 
Elstermühle Postberga 
Elstermühle Schweinitz 
Elstermühle Wahrenbrück